Ворошилова — женская форма русской фамилии Ворошилов.

Известные носители 
 Ворошилова, Екатерина Давидовна (1887—1959) — российская революционерка, советский государственный и партийный деятель, жена  К. Е. Ворошилова.
 Ворошилова, Зинаида Ивановна (1924—2005) — советский работник советского птицеводства, Герой Социалистического Труда.
 Ворошилова, Людмила Сергеевна (род. 1953) — российская актриса, театральный педагог, заслуженный работник культуры РФ.
 Ворошилова, Марина Константиновна (1922—1986) — советский вирусолог, член-корреспондент Академии медицинских наук СССР.
 Ворошилова-Романская, Софья Васильевна (1886—1969) — русский (советский) астроном.

Топоним 
 Ворошилова — прежнее название села Каменское в Криворожском районе Днепропетровской области.